Haggen ist der Ortsname von

 Haggen (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Haggen (St. Gallen), Stadtviertel von St. Gallen, Schweiz
 Haggen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haggen (Gemeinde St. Sigmund im Sellrain), Rotte der Gemeinde St. Sigmund im Sellrain, Tirol, Österreich